Asta är ett släkte i familjen korsblommiga växter.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korsblommiga växter